es el nombre de varios templos budistas en Japón:
 Jōdo-ji, templo ubicado en el pueblo de Misato, distrito de Ōchi, prefectura de Shimane;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Takaoka, prefectura de Toyama;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Katsuragi, prefectura de Nara;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Ono, prefectura de Hyōgo;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Onomichi, prefectura de Hiroshima;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Matsuyama, prefectura de Aichi;
 Jōdo-ji, ubicado en la ciudad de Itoman, prefectura de Okinawa.